North Carolina může být:
 Severní Karolína (anglicky North Carolina) – stát na východě Spojených států amerických
 Severokarolínská univerzita v Chapel Hill (anglicky University of North Carolina at Chapel Hill) – univerzita v Chapel Hill
 University of North Carolina – systém univerzit v Severní Karolíně
 USS North Carolina – různé lodě amerického námořnictva